Барбозеро — озеро на территории Поповпорожского сельского поселения Сегежского района Республики Карелии. Название происходит от людиковского barb (кусты, ветка), в  и русского озеро.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,2 км². Располагается на высоте 124,5 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Из озера вытекает река Кягма, протекающая через Кягмозеро и впадающая в реку Сегежу, которая, в свою очередь, впадает в Выгозеро.

Вдоль юго-западного берега озера проходит железнодорожная линия Санкт-Петербург — Мурманск, на которой располагается станция Быстряги и одноимённый населённый пункт.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001211102000007849.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 
 

Бассейн Кягмы
Озёра Сегежского района